Cinq navires différents de la marine royale suédoise ont porté successivement le nom de HMS Draken (en suédois : dragon) :
 Le , un navire de guerre lancé en 1595.
 Le , un navire de guerre lancé en 1926 et échoué en 1677.
 Le , une galère lancée en 1717.
 Le , un sous-marin de  lancé en 1926 et détruit en 1948.
 Le , un sous-marin de  lancé en 1960 et détruit en 1982.

Notes et références